Вудланд Парк има више значења:
 Вудланд Парк (Небраска)
 Вудланд Парк (Њу Џерзи)
 Вудланд Парк (Колорадо)